Mannersdorf heißen folgende geographischen Objekte:

 Mannersdorf an der Rabnitz,  Gemeinde im Burgenland
 Mannersdorf am Leithagebirge, Stadtgemeinde in Niederösterreich

 Mannersdorf bei Zelking, Katastralgemeinde und Ortschaft von Zelking-Matzleinsdorf, Niederösterreich
 Mannersdorf (Gemeinde Markersdorf-Haindorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Markersdorf-Haindorf, Niederösterreich
 Mannersdorf (Gemeinde Neustift-Innermanzing), Ortschaft in der Gemeinde Neustift-Innermanzing, Niederösterreich
 Mannersdorf (Gemeinde Raxendorf), Katastralgemeinde und Ortschaft von Raxendorf, Niederösterreich
 Mannersdorf an der March, Katastralgemeinde und Ortschaft von Angern an der March in Niederösterreich

 Manerov, Ortschaft der Gemeinde Bohdalice-Pavlovice, Tschechien